Първото световно първенство по биатлон се провежда в Заалфелден, Австрия на 2 март 1958 г. Участват 25 състезатели от 7 държави. Провежда се едно индивидуално състезание на дистанция 20 km с четири стрелби на които мишените са разположени съответно на 250, 200, 150 и 100 метра. Шведът Адолф Виклунд става първият световен шампион по биатлон.

Индивидуално състезание на 20 km

Неофициално отборно класиране

Класиране по медали

Източници 

Световно първенство по биатлон